World Masters steht für:

 World Masters (Snooker), professionelles Snookerturnier (1991)
 World Masters Athletics Championships, Leichtathletik-Weltmeisterschaften der Seniorinnen und Senioren
 World Masters Games, Multisportveranstaltung für Seniorensportler
 World Masters (Darts), professionelles Dartturnier

Siehe auch:
 ATP World Tour Masters 1000, Serie von neun Herrentennis-Turnieren
 World Dressage Masters, Turnierserie im Dressurreiten
 World Pool Masters, Poolbillardturnier